Santo Niño kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santo Niño, delstaten Mexiko, Coatepec Harinas, 
 Santo Niño, Zacatecas, Tlaltenango de Sánchez Román, 

Robotskapade Mexikoförgreningar